Le qualificazioni del singolare femminile del NASDAQ-100 Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo NASDAQ-100 Open  2005 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Juliana Fedak (Qualificata)
 Laura Granville (Qualificata)
 Al'ona Bondarenko (Qualificata)
 Séverine Beltrame (primo turno)
 Mariana Díaz Oliva (Qualificata)
 Stéphanie Cohen-Aloro (ultimo turno)
 Anne Kremer (primo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (Qualificata)
 Antonella Serra Zanetti (primo turno)
 Lilia Osterloh (primo turno)
 Aiko Nakamura (ultimo turno)
 Assente

 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Silvija Talaja (ultimo turno)
 Jewel Peterson (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (ultimo turno)
 Evie Dominikovic (ultimo turno)
 Catalina Castaño (Qualificata)
 Sandra Klösel (primo turno)
 Jennifer Hopkins (primo turno)
 Galina Voskoboeva (primo turno)
 Kateřina Böhmová (primo turno)
 Julia Schruff (Qualificata)
 Magüi Serna (primo turno)
 Elena Baltacha (ultimo turno)

Qualificati 

 Juliana Fedak
 Laura Granville
 Al'ona Bondarenko
 Julia Schruff
 Mariana Díaz Oliva
 Magüi Serna

 Jewel Peterson
 Stéphanie Foretz Gacon
 Shahar Peer
 Catalina Castaño
 Galina Voskoboeva
 Sandra Klösel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2005